Azure Lake (engl. für „azurblauer See“) ist der Name mehrerer Seen 

in Kanada:
 Azure Lake (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Azure Lake (Colorado)
 Azure Lake (Idaho)
 Azure Lake (Kalifornien)
 Azure Lake (Minnesota)
 Azure Lake (Utah)
 Azure Lake (King County, Washington)
 Azure Lake (Whatcom County, Washington)